Расстригин — название населённых пунктов в России:

 Расстригин — хутор в Дубовском районе Волгоградской области.
 Расстригин — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.

См. также 
 Растригино
 Растригин